Christian Hommel ist der Name folgender Personen:

* Christian Hommel (Musiker) (* 1963), deutscher Oboist
 Christian Hommel (Eishockeyspieler) (* 1981), deutscher Eishockeyspieler
 Christian Gottlieb Hommel (1737–1802), deutscher Rechtswissenschaftler